«Прекрасный часослов» () — молитвенная книга, часослов; название рукописей XIV—XV веков, принадлежавших герцогу Жану Беррийскому.

 «Прекрасный часослов Богоматери» () — ныне разделён на:
 «Прекрасный часослов Богоматери» () — собственно часослов (НБФ, Париж);
 «Турино-Миланский часослов» — часть-миссал (городской музей Турина).
 «Прекрасный часослов герцога Беррийского» (; собрание Клойстерс музея Метрополитен, Нью-Йорк, США)
 «Прекраснейший часослов герцога Беррийского» (; Брюссель)

См. также 
 «Великолепный часослов герцога Беррийского» (или Роскошный; музей Конде, Шантийи, Франция)
 «Малый часослов герцога Беррийского»